Mbari steht für:
 
 Mbari (Fluss), ein Fluss in der Zentralafrikanischen Republik
 MBARI, die Abkürzung von Monterey Bay Aquarium Research Institute